Viloria steht für:
 Viloria (Valladolid), Ort in der Provinz Valladolid, Spanien

Viloria ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Viloria (* 1980), amerikanischer Boxer
 José de Jesús Nuñez Viloria (* 1938), venezolanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Guayana
 Ramón José Viloria Pinzón (1959–2022), venezolanischer Geistlicher, Bischof von Puerto Cabello

Siehe auch:
 Viloria de Rioja